Elswick (Lancashire), een plaats in het Verenigd Koninkrijk
Elswick (Tyne and Wear), een plaats in het Verenigd Koninkrijk
Elswick (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk